Yaran peut désigner :
Yaran, la commune du département de Kombori au Burkina Faso ;
Yaran, la commune du département de Lanfièra au Burkina Faso ;
 le peuple des Nénètses Kominisés.

Homonymie de localités